Араби́дзе () — грузинская фамилия.
 Арабидзе, Георгий (род. 1998) — грузинский футболист.
 Арабидзе, Мери (род. 1994) — грузинская шахматистка.